Friesenberg ist der Name folgender Orte:

 Friesenberg, Quartier der Stadt Zürich, Schweiz
 Friesenberg (Gemeinde Königsdorf), Ortsteil von Königsdorf, Burgenland
 Friesenberg (Gemeinde Deutsch Goritz), Ortsteil von Deutsch Goritz, Südoststeiermark
 Friesenberg (Gemeinde Fehring), Ortsteil von Fehring, Steiermark
Zudem werden damit die folgenden Burgruinen bezeichnet:

 Burg Friesenberg (Wynigen), Kanton Bern, Schweiz
 Burg Friesenberg (Zürich), Kanton Zürich, Schweiz